Rigoli ist der Name folgender Orte:

 einen Ortsteil der italienischen Gemeinde San Giuliano Terme

Rigoli ist der Familienname der folgenden Personen:

 Rolando Rigoli (* 1940), italienischer Fechter